Суперкубок Греции по волейболу среди мужских команд — соревнование двух мужских волейбольных клубов Греции, один из которых чемпион Греции, а другой — обладатель Кубка. Турнир организует организуемое Греческая Волейбольная Федерация (ЕОПЕ). Он был впервые разыгран в 1997 году. Суперкубок не разыгрывается, если клуб выиграл и чемпионат и кубок, кроме розыгрыша 2005 года, когда играли «Ираклис» (выиграл дубль) и «Олимпиакос» (серебряный призёр чемпионата и финалист кубка). После 5 сезонов подряд с 2011 года, когда клубы выиграли чемпионат и кубок, суперкубок перестали разыгрывать.

Результаты

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЕОПЕ

Соревнования по волейболу в Греции
Греция